Dit is een lijst van koninginnen in het oude Egypte.

Vroeg-dynastieke periode 
Een overzicht van de koninginnen in de vroeg-dynastieke periode.

Oude Rijk 
Een overzicht van de koninginnen in het Oude Rijk.

Eerste tussenperiode 
Na de 6e dynastie is er een lange tijd geen centraal gezag meer. De zogenoemde eerste tussenperiode vangt aan. Na het langdurig bewind van Pepi II is het rijk verzwakt en steken drie machtscentra de kop op, die om de suprematie wedijveren.

Er is onduidelijkheid over de opeenvolgende heersers en hun afstamming. Ze worden vermeld afhankelijk van wie de lijsten opstelt. Gegevens over de koninginnen zijn nu eerder schaars.

De Koningslijst van Saqqara eindigt bij Pepi II van de 6e dynastie, negeert de 7e, 8e, 9e en 10e, en springt meteen naar het Middenrijk met Mentuhotep II van de 11e dynastie. 
De Koningslijst van Abydos noemt acht heersers voor de 7e dynastie en negen voor de 8e, en springt dan over naar de 11e (eind van de eerste tussenperiode en begin van het Middenrijk).
De Koningslijst van Turijn is een samenraapsel en heeft veel beschadigingen, maar lijkt vierentwintig koningshuizen vanaf de 7e tot de 11e dynastie te noemen.

Middenrijk 
Een overzicht van de koninginnen uit het Middenrijk.

Tweede tussenperiode 
Een overzicht van de koninginnen in de tweede tussenperiode.

Nieuwe Rijk 
Een overzicht van de koninginnen uit het Nieuwe Rijk.

Derde tussenperiode 
Een overzicht van de koninginnen uit de derde tussenperiode.

Farao
/
Farao
Partners